Cercidium är ett släkte av ärtväxter. Cercidium ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Cercidium

nl:Parkinsonia (plant)